Пелагићево може да се односи на:

Назив Пелагићево потиче од презимена Васе Пелагића.
 Васо Пелагић, српски просвјетни радник и народни љекар

или

 Пелагићево, град у општини Пелегићево, Република Српска, БиХ
 Општина Пелагићево, општина у Републици Српској, БиХ

или

 Језеро Пелагићево, вјештачко језеро код Пелагићева
 ФК Пелагићево, фудбалски тим из Пелагићева

Види још 
 Пелагија